La palabra secesión se puede referir a:

Política
Secesión, el acto de retirarse de una organización, unión o entidad política.

Historia
 Guerra de Secesión norteamericana, guerra civil que tuvo lugar en los Estados Unidos de América entre 1861 y 1865
 Sublevación de Cataluña (1640), también conocida como guerra de Secesión o de los Segadores

Arte
Sezession, movimiento artístico europeo que se originó a fines del siglo XIX.
Secesión de Viena, asociación artística austriaca iniciada en 1897.
Pabellón de la Secesión, edificio vienés construido como emblema de la Secesión vienesa.
Secesión de Múnich
Secesión de Berlín, asociación artística alemana fundada en 1898.